Петрівка  — селище міського типу Великобуялицької сільської громади у Березівському районі Одеської області, Україна.

На території селища розташована залізнична станція Буялик на лінії Одеса — Помічна.

Староста смт Петрівка і села Улянівка:Єргієв Юрій Іванович

Історія 
Засновано 1927 року вихідцями з міста Борислав.. Назву отримало від колгоспу ім. Петровського, на землі якого воно було засноване.

Статус смт — рішенням виконавчого комітету Одеської обласної Ради депутатів трудящих від 2 січня 1957 року.
13 квітня 1957 року селище  залізничної ст. Буялик включено в смугу смт Петрівка.

В смт. Петрівка проживають відомі випускники Одеського військового ліцею

Посилання

Джерела 
 Облікова картка

Селища міського типу Березівського району
Колишні німецькі колонії Одеської області
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню
Населені пункти із статусом смт з 1957 в Одеській області